Улица Ма́за Кли́яну (, от  — канюк, сарыч) — улица в Риге, в Видземском предместье, в микрорайоне Браса. Начинается от улицы Бривибас у Воздушного моста, проходит в северо-западном направлении, переходя в пешеходную дорожку по территории Большого кладбища. Соединена проездом с улицей Клияну; с другими улицами не пересекается.

Длина улицы — . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение по улице одностороннее (в сторону улицы Бривибас). Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Впервые на планах города Риги улица встречается в 1903-1908 годах под названием Соколиный переулок (, ). С 1921 года носит современное название, которое в дальнейшем уже не изменялось.

Примечания 

Улицы Брасы